Burri ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Burri (* 1992), Schweizer Schauspieler, Sänger und Moderator
 Alberto Burri (1915–1995), italienischer Maler
 Alex Burri (* 1968), Schweizer Philosoph und Hochschullehrer
 Angy Burri (1939–2013), Schweizer Künstler und Musiker
 Ariane Burri (* 2000), Schweizer Snowboarderin
 Bobby Burri (* 1949), Schweizer Musiker
 Caius Burri (1933–2002), deutscher Arzt
 Conrad Burri (1900–1987), Schweizer Mineraloge
 Emil Burri (1902–1966), deutscher Drehbuchautor
 Franz Burri (1901–1987), Schweizer Frontist
 Hanspeter Burri (* 1963), Schweizer Fußballspieler
 Hildegard Burri-Bayer (* 1958), deutsche Schriftstellerin
 Ignaz Burri (1872–1958), Schweizer Politiker
 Julien Burri (* 1980), Schweizer Schriftsteller
 Melanie Burri (* 1996), Schweizer Unihockeyspielerin
 Monika Burri (* 1970), Schweizer Historikerin, Publizistin und Autorin
 Nina Burri (* 1977), Schweizer Kontorsionistin, Schauspielerin und Model
 Oskar Burri (1913–1985), Schweizer Architekt
 Otto Burri (1909–1996), Schweizer Autor
 Otto Burri (Ruderer), Schweizer Ruderer
 Pascal Burri (* 1965), Schweizer Geistlicher und Gardekaplan
 Peter Burri (* 1950), Schweizer Theaterkritiker, Kulturjournalist, Schriftsteller und Übersetzer
 René Burri (1933–2014), Schweizer Fotograf
 Ruth Burri (1935–2019), Schweizer Künstlerin
 Robert Burri (1867–1952), Schweizer Bakteriologe
 Rosellina Burri-Bischof (1925–1986), Schweizer Herausgeberin und Kuratorin
 Toni Burri († 2013), Schweizer Fußballfunktionär
 Werner Burri (1898–1972), Schweizer Keramiker

Siehe auch:
 Buri